Ulugh Beg peut faire référence à :

 Ulugh Beg, un sultan de la dynastie des Timourides, astronome et mathématicien renommé

et en sa mémoire :
 Mirzo Ulughbek, un district de Tachkent, en Ouzbékistan
 (2439) Ulugbek (1977 QX2), un astéroïde
 Ulugh Beigh, un cratère lunaire

C'est aussi :
 un observatoire astronomique à Samarcande (Ouzbékistan), créé par Ulugh Beg
 une médersa à Samarcande (Ouzbékistan)
 l'Institut de physique nucléaire d'Ulugbek (Ouzbékistan)